CNOP est un sigle qui signifie :
Coordination nationale des organisations paysannes du Mali.
Comité national d’optique et de photonique, une structure associative rassemblant les pôles régionaux d'optique et de photonique en France.
Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens

Patronymes 

 Miriam Cnop, chercheuse et médecin belge.

Homonymie de patronyme